Robert Marteau ist der Name folgender Personen:

* Robert Marteau (Schriftsteller) (1925–2011), französischer Schriftsteller 
 Robert Marteau (Zauberkünstler) (* 1962), deutscher Zauberkünstler und Mentalist